Molekulska formula -{C18H16O3}- se može odnositi na:

 Ipriflavon
 Fenprokumon